

Mythologie 
 Memnon, fils de l'Aurore, est un demi-dieu et roi éthiopien combattant dans la guerre de Troie, dans la mythologie grecque.

Personnalités 
 Memnon de Rhodes est le chef des mercenaires grecs au service de l'empire des Achéménides lors de la conquête d'Alexandre le Grand.
 Memnon d'Héraclée est un historien grec du .
 Memnon de Thrace est un saint chrétien, martyr sous Dioclétien avec 18 compagnons ; fêté le 3 juillet en Occident et le 23 août en Orient.

Astronomie 
 (2895) Memnon est un astéroïde, selon la classification des astronomes.

Arts et lettres 
 Memnon ou la Sagesse humaine est un conte philosophique de Voltaire.
 Les colosses de Memnon sont deux sculptures de pierre monumentales situées sur la rive occidentale de Thèbes (Égypte).
 Dans les Royaumes oubliés, Memnon est une ville du Calimshan.

Références